52 километр — остановочная платформа Казанского направления Московской железной дороги в Раменском районе Московской области. Старое название — Обухово. Расположена в районе пересечения Егорьевского шоссе и Малого Московского кольца.

Когда линия Люберцы-1 — Куровская была однопутной, существовал разъезд 52 км.

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов 
 

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Раменского района